Alessandro Vitali (1580-1630 o 1640) – pittore italiano 
Alessandro Vitali (1934-2016) – calciatore italiano
Alessandro Vitali (1945-1977) – calciatore italiano